Latukka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Latukka (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Latukka (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar